Грезин — фамилия; имеет женскую форму Грезина.
 Грезин, Александр Кузьмич (1936—2016) — советский и российский организатор производства, учёный, директор омского завода «Сибкриотехника», лауреат Государственной премии СССР.
 Грезин, Владимир Кузьмич (в монашестве Иринарх; род. 1951) — епископ Русской Православной Церкви, епископ Красногорский, викарий Патриарха Московского и всея Руси. См. также 
 Грезино